Dooptuin, een ruimte in protestantse kerken, waarin gedoopt wordt
Doopkapel, een vroeger buiten de (katholieke) kerk staand gebouw, of baptisterium, waarin gedoopt wordt